Ангелкови са български мияшки строителен, резбарски и зографски род, по произход от малореканското село Тресонче, Дебърско, принадлежащ към Дебърската художествена школа. Представителите на рода работят предимно из Македония като строители и резбари.

Родът е основан от Ангелко, който е строител и резбар и се е преселил от Тресонче в Папрадище през XVIII век. Вероятно това преселение съвпада с преселението на Рензовци също от Тресонче в Папрадище. От синовете на Ангелко Петър работил с баща си а Илия станал търговец. Синът на Петър Китан Петров, ръководи тайфа от 50-60 души, която строи църкви в Бер, във Воден и в Сяр. Андон Китанов наследява занаята и работи предимно като строител. Най-известният представител на рода е Димитър Андонов, известен като Папрадишки.

Бележки